Németország
 Steinhagen, település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban
 Steinhagen, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
 Steinhagen, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban